Diego Rosa – ciclista su strada e mountain biker italiano 
 Diego Rosa – calciatore uruguaiano
 Diego da Silva Rosa – noto semplicemente come Diego Rosa, calciatore brasiliano
 Diego Gabriel Silva Rosa – noto semplicemente come Diego Rosa, calciatore brasiliano